Sju kan syfta på:

 7 (tal) – ett naturligt heltal
 7 –  ett normalår
 Sju (musikalbum) – det sjunde soloalbumet av den svenske artisten Olle Ljungström
 Sju (stad) – en stad i Kazakstan
 Sju – en flod i norra Kirgizistan och sydöstra Kazakstan, se Tju (flod)